УІС — скорочення від «Українська інтернет-спільнота».
 УІС — скорочення від «Українська інформаційна служба».